Vila Seca ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Vila Seca (Armamar), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Armamar
 Vila Seca (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Vila Seca (Condeixa-a-Nova), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Condeixa-a-Nova

Vila-seca ist der Name einer Stadt in Spanien:
 Vila-seca, Provinz Tarragona